Springville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Springville Historic District (Springville, Alabama), NRHP-ID 97000653
 Springville Historic District (Springville, Utah), NRHP-ID 03000157